Made in Dagenham steht für:

 Made in Dagenham, Originaltitel von We Want Sex, britischer Film von Nigel Cole (2010)
 Made in Dagenham (Musical), Musical von David Arnold (2014)